Huet ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Huet (1822–1866), französischer Diplomat
 Bernhard de Huet (1630–1698), kurbrandenburgischer Generalmajor und zuletzt Kommandant von Festung Magdeburg
 Conrad Busken Huet (1826–1886), niederländischer Schriftsteller und Kritiker
 Cristobal Huet (* 1975), französischer Eishockeyspieler (Torwart)
 Christophe Huet (um 1694/1700–1759), französischer Rokoko-Dekorateur, Zeichner und Maler
 Emile Huet, belgischer Bahnradfahrer
 Gérard Huet (* 1947), französischer Informatiker
 Guillaume Daniel Louis Huet (1832–1891), niederländischer Mediziner
 Gustavo Huet (1912–1951), mexikanischer Sportschütze
 Henri Huet (1927–1971), französischer Berichterstatter aus dem Vietnamkrieg
 Henri-Jacques Huet (1930–2009), französischer Schauspieler
 Jean-Baptiste Huet (1745–1811), französischer Maler, Zeichner und Radierer
 Joseph Huet (1827–1903), französischer Zoologe
 Léonice Huet (* 2000), französische Badmintonspielerin
 Maurice Huet (1918–1991), französischer Fechter

 Paul Huet (1803–1869), französischer Maler, Zeichner und Radierer
 Pierre Daniel Huet (1630–1721), französischer römisch-katholischer Bischof und Gelehrter

Huet ist der Name folgender Berge und Hügel:
 Huet (Berg), 2295 m, Berg im Kanton St. Gallen

HUET steht für:
 Helicopter Underwater Escape Training, ein Sicherheitstraining im Offshore-Arbeitsumfeld

Abkürzung